-{Su}-, -{SU}-, Су или СУ могу да се односе на:
 ISO државни код бившег Совјетског Савеза,
 ауто-регистрацију за Суботицу
 IATA аеродромски код за Аерофлоту, националну авио-компанију Русије.
 -{Seattle University}-,
 -{Silliman University}-,
 -{Shippensburg University}-,
 -{Stanford University}-,
 -{Stockholm University}-,
 -{Syracuse University}-,
 Su, реч у турском која означава воду,
 su, јуниксова „-{substitute user}-“ команда,
 Сухој, руска компанија летелица,
 сундски језик, или „-{Basa Sunda}-“ (или Википедија на сундском језику),
 -{Su}-, дух ватре код Баскијаца,
 Сулфонилуреа, лек који се користи у лечењу болести дијабетес мелитус тип 2
 Су, египатско божанство